William Buller (1735–1796) – angielski biskup anglikański Exeter
 Arthur William Buller (1808-1869) – brytyjski polityk, parlamentarzysta, urzędnik kolonialny
 William Buller (ur. 1992) – brytyjski kierowca wyścigowy

Zobacz też